Чемпионат России по регби 1997 года проводился с 25 мая по 27 сентября. Чемпионом в пятый раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился в 2 этапа. На предварительном этапе команды были разбиты на 2 региона («Европа» и «Сибирь»). Сибирский регион составял 7 команд, три из которых в результате кругового турнира попадали в Суперлигу. Европейский регион, состоящий из 8 клубов, был разбит на 2 равные зоны: «Юг» и «Центр». Из каждой зоны в Суперлигу вышли команды, занявшие первые места. Далее 5 участников Суперлиги разыграли по круговой системе чемпионство и медали.

Чемпионат

Предварительный этап 
 Зона «Юг»

 Зона «Центр»

 Регион «Сибирь»

Основной этап (Суперлига)

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1997 год в регби
Чемпионаты России в 1997 году